Долина може да се отнася до:
 долина – форма на земния релеф
 село Долина (Област Добрич)
 село Долина (Област Шумен)